MAV — аббревиатура, которая может означать: 
 «MAV» (Micro Air Vehicle, дословно — «микро летательный аппарат») — разведывательный беспилотный вертолет. 
 MAV V43 — венгерский электровоз, производившийся с 1963 по 1982 год на заводе Ganz (Будапешт). 
  (MAV) — компания, основанная Полом Алленом и Бёртом Рутаном для управления коммерческими побочными доходами проекта Tier One, ей принадлежит интеллектуальная собственность первого уровня, которая, в свою очередь, принадлежит Аллену (мажоритарному акционеру) и Scaled Composites Рутана. В 2004 году было подписано соглашение с Virgin Galactic о разработке суборбитального космического корабля Virgin SpaceShip для космического туризма. Впоследствии Virgin Group и Scaled Composites создали совместное предприятие The Spaceship Company для производства этого космического корабля.
 «» (MAV, ) — ракета для подъёма грунта на орбиту Марса; часть посадочного модуля Sample Retrieval Lander (SRL) американской программы Mars Sample Return Mission.
 взлётный модуль MAV (Mars Ascent Vehicle) в фант. х/ф Марсианин

Примечания